SFR (Société française du radiotéléphone) — французская телекоммуникационная компания, которая предоставляет голосовые, видео, интернет услуги для потребителей и предприятий. SFR принадлежит Altice Europe.

По состоянию на декабрь 2018 года во Франции у неё было 14,9 млн абонентов мобильных услуг.

SFR также предлагает услуги в заморских департаментах Франции: на островах Мартиника, Гваделупа и в Гайане, а также в Индийском океане, в Майотте и на острове Реюньон.

Примечания 

Операторы сотовой связи
Франция
Компании Франции
Бывшие дочерние компании Vivendi